Het Hoogovenstoernooi 1996 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee. Het werd gewonnen door Vasyl Ivantsjoek.

Eindstand

Externe link 

 Alle uitslagen van 1996 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 1996